Гран-при Испании 1995 года — четвёртый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе Каталунья в Монмело, провинция Барселона (Испания). Соревнования состоялись 14 мая 1995 года. Эта гонка оказалась последней для Найджела Мэнселла, который по окончании соревнований вышел из команды Макларена.



Гонка 

|}

 Лучший круг: Деймон Хилл 1:24,531
 Последний Гран-при в карьере Найджела Мэнселла

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании
Спортивные соревнования в Каталонии
Спорт в Испании в 1995 году